LBE steht für:
 London Borough of Enfield
 Lübeck-Büchener Eisenbahn
 lead-bismuth eutectic, eine Bismutlegierung, die als Kühlmedium für Kernreaktoren in U-Booten diente
 Arnold Palmer Regional Airport (IATA-Code), Flughafen im Westmoreland County (Pennsylvania), Pennsylvania 

lbe steht für:
 Lakische Sprache (ISO-639-3-Code)

LBE